Flightline kan betrekking hebben op:
Flightline (VK), een charter luchtvaartmaatschappij, gestationeerd in het Verenigd Koninkrijk
Flightline Inc, een luchtvaartmaatschappij, gestationeerd in Colorado, VS.
Flightline Aviation, een luchtvaartmaatschappij, gestationeerd in North Carolina, VS.